Panoz G-Force GF09 – samochód wyścigowy, rywalizujący w serii IndyCar w latach 2003–2008.

Historia 
Po sprzedaży G-Force w 2002 roku produkcję nowej generacji samochodu IndyCar przejęła firma Élan Motorsport Technologies. Samochód został zaprojektowany przez byłego pracownika Loli Simona Marshalla i został zbudowany w Braselton w fabryce Élan, podczas gdy prace projektowe i inżynieryjne odbywały się w bazie G-Force w Anglii. Samochód zadebiutował w sezonie 2003.

Samochód za sprawą Gila de Ferrana (Team Penske) oraz Buddy'ego Rice'a (Rahal Letterman Racing) wygrał wyścigi Indianapolis 500 w latach 2003–2004. Na początku 2005 roku samochód zmienił nazwę na Panoz GF09B, a prace projektowo-inżynieryjne przeniesiono do fabryki Élan w Braselton.

Wskutek stopniowej rezygnacji zespołów z modelu GF09 od 2005 roku oraz skupienia się Panoza na modelu DP01 samochód przestał być konkurencyjny i nie ścigał się po 2008 roku.

Wyniki

Indianapolis 500

IndyCar

Przypisy 

Samochody IndyCar